Майструк Володимир Федорович (1903—1976) — радянський діяч органів державної безпеки.
 Майструк Ігор Анатолійович (* 1965) — український художник.
 Майструк Ірина (* 1987) — українська плавчиня, котра спеціалізувалася на плаванні брасом, учасниця Літніх Олімпійських ігор 2004.
 Майструк Микола Кирилович (* 1954) — білоруський архітектор.
 Майструк Павло Миколайович (1924—1988) — український лікар-гігієніст, вчений, доктор медичних наук, директор Київського науково-дослідного інституту гігієни харчування (1971—1984).